Compsothyris är ett släkte av armfotingar. Compsothyris ingår i familjen Frieleiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Compsothyris